Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1972 года прошли с 27 августа по 6 сентября в выставочном центре Мюнхена. В них приняли участие 188 атлетов из 54 стран. Количество весовых категорий возросло до девяти. Это был последний олимпийский турнир по тяжёлой атлетике, программа которого состояла из троеборья (жим, рывок и толчок). 

В рамках этих соревнований был также проведён 46-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1972
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии
1972 год в тяжёлой атлетике